Epoch kan avse:
 Epoch time – ett system för att representera tidsangivelser, definierat som antal sekunder som förflutit sedan midnatt 1 januari 1970, se Unixtid
 Epoch (tillverkare) – en svensk tillverkare och distributör av klockor
 Epoch Co. – ett japanskt leksak- och dataspelföretag grundat 1958
 Epoch Times – en internationell medieorganisation som ger ut nyheter via dagstidningar och på Internet under flera språk
 Epoch (Tycho) - ett studioalbum av Tycho.